Osoby o tym nazwisku:
 Carlos Mozer – brazylijski piłkarz
 Iwan Mozer – rosyjski piłkarz
 Wojciech Mozer – polski judoka